Калиновка () — посёлок,
Счастливский сельский совет,
Ореховский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323987902. Население по переписи 2001 года составляло 208 человек.

Географическое положение 
Посёлок Калиновка находится на расстоянии в 1 км от села Трудолюбовка и в 2-х км от села Новомихайловка.

История 
 1917 год — дата основания села.
 В 1920-х (?) годах село было переименовано в Калинина в честь "всесоюзного старосты" СССР М. И. Калинина.
 В мае 2016 года постановлением № 1353-VIII название села было «декоммунизировано» ВРУ и переименовано ими в село Калиновка.

Примечания